Угланов, Александр Борисович (род. 1960) — художник.
 Угланов, Андрей Иванович (род. 1956) — российский журналист, главный редактор «Аргументов недели».
 Угланов, Николай Александрович (1886—1937) — советский государственный и партийный деятель.